Der Begriff Altmeister hat mehrere Bedeutungen:

 in der Mythologie siehe Nestor (Mythologie) 
 an der Universität ist es die Bezeichnung für die Kopie eines Aufgabenblattes einer bereits durchgeführten Klausur 
 in der Malerei siehe Alte Meister
 im Sport bezeichnet er einen früher dominierenden Sportler bzw. Sportverein, im Deutschen Fußball oftmals den FC Schalke 04 und 1. FC Nürnberg, die vor Gründung der Fußball-Bundesliga die erfolgreichsten Mannschaften Deutschlands waren, danach jedoch kaum mehr an alte Erfolge anknüpfen konnten
 in der Freimaurerei – neben Altstuhlmeister – die Bezeichnung für einen gewesenen Meister vom Stuhl.

Siehe auch